|}

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Neustadt-Nord (Köln)
Baudenkmaler Koln NeustadtNord